Заур Гаджибабаев (род. 27 июня 1989 года) — азербайджанский боец смешанных единоборств лезгинского происхождения, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций M-1 Challenge, OC - Oplot Challenge.

Спортивные достижения 
 Чемпионат мира по ММА (Прага 2015) — 
 Чемпионат мира по ММА (Минск 2014) — 
 Чемпионат мира по ММА (Санкт-Петербург 2013) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|11-3-1
|Юрий Проценко
|Нокаутом
|MMA Series 47 - Maxim vs. Adnan
|29 января 2022
|align=center|2
|align=center|0:59
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-3-1
|Махмуд Афиа
|Нокаутом (удар)
|MMA Series 39 Emir FC Global 7
|4 сентября 2021
|align=center|1
|align=center|1:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-3-1
|Садырбек Узак
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|MMA Series 33 Barvikha Luxury
|29 мая 2021
|align=center|1
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-3-1
|Исмаил Сагов
|Техническим нокаутом
|M-1 Selection Online Tournament in Support of Maksim Shugaley
|11 сентября 2020
|align=center|2
|align=center|2:05
|
|
|-
|Поражение
|align=center|7-3-1
|Роджерс Соуза
|Решением (раздельным)
|M-1 Challenge 103: Плетенко - Келэйдс
|3 августа 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Ничья
|align=center|7-2-1
|Таннер Босер
|Ничья (большинством судейских голосов)
|M-1 Challenge 101 Prikaza vs. Rakhmonov
|30 марта 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
|Юрий Проценко
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 95 Battle in the Mountains 7
|21 июля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|6-2
|Антон Вязигин
|Нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 89 Buchinger vs. Krasnikov
|10 марта 2018
|align=center|1
|align=center|0:16
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Николай Савилов
|Нокаутом (удар)
|M-1 Challenge 86 Buchinger vs. Dalgiev
|24 ноября 2017
|align=center|1
|align=center|4:33
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Лазар Тодев
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 67 - Battle in the Land of Fire
|4 июня 2016
|align=center|1
|align=center|3:36
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Дэвид Траллеро
|Техническим нокаутом (сдача от ударов)
|M-1 Challenge 59 - Battle of Nomads 5
|3 июля 2015
|align=center|1
|align=center|4:37
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Амал Чечухов
|Техническим нокаутом (удары)
|OC - Oplot Challenge 109
|18 апреля 2015
|align=center|1
|align=center|2:10
|
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
|Заурбек Башаев
|Техническим нокаутом
|ACB 14 - Grand Prix 2015
|28 февраля 2015
|align=center|1
|align=center|N/A
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Евгений Мякинкин
|Решением (единогласным)
|OC - Oplot Challenge 106
|27 декабря 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Юрий Добков
|TKO
|M-1 Global - M-1 Challenge 46
|
|align=center|1
|align=center|0:46
|Санкт-Петербург 
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Заура Гаджибабаева на сайте Sherdog 
 Профиль Заура Гаджибабаева на сайте M-1 Global 
 Профиль Заура Гаджибабаева на сайте Fight time 

Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Бойцы смешанных единоборств Азербайджана